Lộc An (Bà Rịa-Vũng Tàu)
 Lộc An (Bình Phước)
 Lộc An (Đồng Nai)